Grützke ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Grützke (1908–1981), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Johannes Grützke (1937–2017), deutscher Maler, Zeichner, Grafiker und Medailleur